Гэри'(Гари) Мёрвин Тэйн'(; 15 мая 1948, Крайстчерч, Новая Зеландия — 8 декабря 1975, Лондон) — бас-гитарист, известный как участник Uriah Heep.

Биография 
Как участник группы The New Nadir переехал из Новой Зеландии в Лондон, где ему однажды довелось сыграть джэм-сэйшн с Джими Хэндриксом. В 1969 году группа распалась.

После этого он становится участником группы Keef Hartley Band, которая в 1971 году гастролирует вместе с Uriah Heep. Музыканты Uriah Heep обратили на него внимание, и в феврале 1972 г. он становится басистом группы, с которой играет до февраля 1975 г. Во время его последнего тура с Uriah Heep 15 сентября 1974 г. на выступлении в Далласе во время исполнения «July Morning» он получил сильный удар током, от чего серьёзно пострадал и был госпитализирован. Последующие концерты тура пришлось отменить. Был уволен из группы и заменён басистом/вокалистом, пришедшим из King Crimson, Джоном Уэттоном.

Его стиль был ярок и характеризовался отличными и мелодичными басовыми партиями. Он играл на четырёх альбомах группы: Demons and Wizards, The Magician's Birthday, Sweet Freedom и Wonderworld, а также на концертном альбоме Uriah Heep Live. Его предшественник в Uriah Heep Пол Ньютон отозвался о его стиле так: «Гэри был уникальным исполнителем. Я бы сказал, он был даже не басистом в ритм-секции, а соло-гитаристом на бас-гитаре. Его бас исполнял мелодию, а не ритм».

Был найден мёртвым у себя дома в Норвуд-Грине. Официальная причина — передозировка героином.

Дискография 
 Champion Jack Dupree 
 Scoobydoobydoo (1969)

 Martha Velez 
 Fiends and Angels (1970)

 Keef Hartley Band 
 Halfbreed (1969)
 The Battle of North West Six (1969)
 The Time is Near (1970)
 Little Big Band Live at The Marquee 1971 (1971)
 Overdog (1971)
 72nd Brave (1972)

 Miller Anderson 
 Bright City (1971)

 Pete York Percussion Band 
 The Pete York percussion band (1972)

 Uriah Heep 
 Demons and Wizards (1972)
 The Magician's Birthday (1972)
 Uriah Heep Live (1973)
 Sweet Freedom (1973)
 Wonderworld (1974)

 Ken Hensley 
 Proud Words on a Dusty Shelf (1973)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Unofficial Site

Родившиеся в 1948 году
Умершие в 1975 году
Бас-гитаристы Новой Зеландии
Музыканты Uriah Heep
Умершие от передозировки героина